

Geografia
Antartide
 Ghiacciaio Decker – ghiacciaio della Dipendenza di Ross
Stati Uniti d'America
 Decker – comune dell'Indiana
 Decker –  area non incorporata del Montana

Persone 
 Ádám Decker (1984) – pallanuotista ungherese
 Andreas Decker (1952) – ex canottiere tedesco
 Attila Decker (1987) – pallanuotista ungherese
 Brianna Decker (1991) – hockeista su ghiaccio statunitense
 Brooklyn Decker (1987) – modella e attrice statunitense
 Cecily Decker (1998) – ex sciatrice alpina statunitense
 Cornelis Decker (1625 ca–1678) – pittore olandese
 Elke Decker (1957) – ex velocista tedesca
 Eric Decker (1987) – ex giocatore di football americano statunitense
 George Decker (1902-1980) – generale statunitense
 Jennifer Decker (1982) – attrice francese
 Karl Decker (1921-2005) – calciatore e allenatore di calcio austriaco
 Klaus Decker (1952) – ex calciatore tedesco
 Mary Decker (1958) – atleta statunitense
 Robyn Decker (1987) – calciatrice statunitense
 Taylor Decker (1994) – giocatore di football americano statunitense

Altro 
 Black & Decker – azienda statunitense
 Clyde Decker – personaggio immaginario della serie televisiva statunitense Chuck
 Decker – webserie e serie televisiva statunitense

Pagine correlate 
 De Decker